Ше́лдон Бато́ (; 29 января 1991, Порт-оф-Спейн) — тринидадский футболист, защитник турецкого клуба «Самсунспор» и сборной Тринидада и Тобаго.

Карьера 
Начинал играть в клубах Тринидада и Тобаго. Воспитанник одной из сильнейших и популярных команд страны «Сан-Хуан Джаблоти». Выступал за молодёжную и юношескую национальную команду. С 2013 года привлекался в сборную Тринидада и Тобаго.

С сентября 2012 года выступал в «Мехелене» в бельгийской Про-лиге. Свой первый сезон провёл уверенно, сыграв за команду 22 матча из 36 и забив два гола. В следующем сезоне уже был твёрдым игроком основы, провёл 35 матчей, забил один гол. В сезоне 2014/15 сыграл 20 матчей, забил два гола. Но в следующем сезоне сыграл всего два матча в августе и был отдан в аренду.

26 августа 2015 года перешёл в аренду с правом выкупа в самарские «Крылья Советов». А через год «Крылья» выкупили его контракт у «Мехелена».

27 июня 2017 года защитник был передан в аренду до конца года алматинскому «Кайрату», который укреплял оборону перед играми Лиги Европы. Однако в 4 матчах квалификации Лиги Европы Бато не участвовал, а «Кайрат» быстро выбыл из турнира, проиграв по сумме двух матчей албанскому «Скендербеу». Но Шелдон стабильно провёл 14 игр в чемпионате, завоевав с командой серебряные медали. А также полностью отыграл финальный матч на Кубок Казахстана, выигранный у «Атырау» (1:0). Поэтому «Кайрат» продлил аренду тринидадца до лета 2018 года.

Достижения 
 «Кайрат»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2017
 Обладатель Кубка Казахстана: 2017

Статистика

Клубная

Сборная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Сан-Хуан Джаблоти»
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Сарпсборг 08»
Игроки ФК «Самсунспор»
Игроки ФК «Васланд-Беверен»